Frees ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Frees (1920–1986), US-amerikanischer Schauspieler, Synchronsprecher, Komiker, Drehbuchautor
 Wolf Frees (1909–1974), deutscher Schauspieler